Sciacca steht für:

 Sciacca, italienische Hafenstadt in der Region Sizilien

Sciacca ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Sciacca (* 1955), italienischer Kurienbischof
 Joe Sciacca (* 1976), italienischer Songwriter
 Michele Federico Sciacca (1908–1975), italienischer Philosoph
 Roberto Sciacca (* 1959), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Scaccia